Kohlstatt heißen folgende geographischen Objekte:

 Kohlstatt (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kohlstatt (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kohlstatt (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kohlstatt (Breitenberg), Ortsteil der Gemeinde Breitenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Kohlstatt (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kohlstatt (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kohlstatt (Kiefersfelden), Ortsteil der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kohlstatt (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kohlstatt (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Kohlstatt (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kohlstatt (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kohlstatt (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

 Kohlstatt (Gemeinde Reißeck), Dorf bei Penk, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Kohlstatt (Gemeinde Leobendorf), Ortsteil in Leobendorf, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Kohlstatt (Gemeinde Ebensee), Katastralgemeinde von Ebensee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kohlstatt (Gemeinde Sandl), Ortsteil von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kohlstatt (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kohlstatt (Gemeinde Navis), Gemeindeteil von Navis (Tirol), Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Kohlstadt, Kohlstädt